Pötzles ist der Name

 Pötzles (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde von Kottes-Purk, Niederösterreich
 Pötzles (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Wüstung im Truppenübungsplatz, Katastralgemeinde der Stadt Zwettl, Niederösterreich